Бори́с База́ров: Базаров, Борис Ванданович (род. 1960) — советский и российский востоковед, академик РАН, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
 Базаров, Борис Яковлевич (1893—1939) — советский разведчик.